Андрей Гордиенко:
 Гордиенко, Андрей Никандрович (1904—1969) — советский патофизиолог, доктор наук, профессор.
 Гордиенко, Андрей Николаевич (род. 1974) — белорусский историк, переводчик.